Murphy's Law (film), een film van J. Lee Thompson
Murphy's Law (Britse televisieserie), een Britse tv-serie
Murphy's Law (Amerikaanse televisie), een Amerikaanse tv-serie

Zie ook 
 Wet van Murphy